Niemcy:
 Malchin - miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Malchin am Kummerower See - związek gmin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Osoby:
 Carl Malchin - niemiecki malarz
 Edelweiß Malchin - niemiecka aktorka